Holzweg ist die Bezeichnung für:
 einen Rückeweg: Ein Weg, auf dem Holz transportiert wird
 einen Bohlenweg oder Knüppeldamm: Ein auf verschiedene Arten aus Holz befestigter Weg

Holzweg ist der Name folgender Orte:
 Holzweg (Gemeinde Ternitz), Katastralgemeinde der Gemeinde Ternitz, Bezirk Neunkirchen, Niederösterreich
 Holzweg (Attendorn), Ortsteil von Attendorn, Kreis Olpe, Nordrhein-Westfalen

Holzweg ist Bestandteil der Redewendung:
 Auf dem Holzweg sein
Holzwege steht für
 Polizeiruf 110: Holzwege, deutscher Kriminalfilm (1978)
 Holzwege (Heidegger), philosophisches Werk von Martin Heidegger

Siehe auch:
 Holzwegeffekt
 Holzgasse
 Holzstraße
 Holzpfad